Сезон 1926—1927 у Серії А — 30-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Грассгоппер.

Схід 

Результати

Центр 

Результати

Додатковий матч

|}

Захід 

Результати

Фінал 

Результати

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1927
Швейцарія
Швейцарія